41-й чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2019 проводился с 16 по 24 марта 2019 года в городе Силькеборг (Дания) на арене «ENMAX Centre» с участием 13 национальных сборных команд.

Чемпионом мира стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда Швейцарии (скип Сильвана Тиринзони, ставшая чемпионкой мира впервые), победившая в финале команду Швеции (скип Анна Хассельборг). Бронзовые медали завоевала команда Республики Корея (скип Ким Мин Джи; команда Республики Корея впервые попала в число призёров чемпионата), победившая в матче за 3-е место команду Японии (скип Сэйна Накадзима).

Официальный хештег чемпионата: #WWCC2019 .

Команды-участницы 
  — команда страны-организатора;
 6 лучших команд по итогам чемпионата Европы 2018:
 
 
 
 
 
 
 две команды по итогам :
 
 
 две команды от зоны Америки:
 
 
 две команды по итогам квалификационного турнира к чемпионатам мира 2019, который состоялся c 18 по 23 января 2019 в городе Несби (Новая Зеландия).

Система проведения чемпионата 
На групповом этапе команды проводят однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших команд выходит в плей-офф. Второй этап, плей-офф проводится по неполной олимпийской системе: две лучшие команды попадают прямо в полуфиналы; команды, занявшие места с 3-го по 6-е, попадают в четвертьфиналы (), победители которых проходят в полуфиналы; в финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов; бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.

Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап

Турнирная таблица 
(по итогам группового этапа)

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф
  Проходят в четвертьфиналы плей-офф

 «W / L» — техническая победа / техническое поражение (Финляндия превысила лимит времени на обдумывание в сессии 2)

Сессия 1 
16 марта, 14:00

Сессия 2 
16 марта, 19:30

Финляндия превысила лимит времени на обдумывание, за что ей было записано техническое поражение.

Сессия 3 
17 марта, 09:00

Сессия 4 
17 марта, 14:00

Сессия 5 
17 марта, 19:00

Сессия 6 
18 марта, 09:00

Сессия 7 
18 марта, 14:00

Сессия 8 
18 марта, 19:00

Сессия 9 
19 марта, 09:00

Сессия 10 
19 марта, 14:00

Сессия 11 
19 марта, 19:00

Сессия 12 
20 марта, 09:00

Сессия 13 
20 марта, 14:00

Сессия 14 
20 марта, 19:00

Сессия 15 
21 марта, 09:00

Сессия 16 
21 марта, 14:00

Сессия 17 
21 марта, 19:00

Сессия 18 
22 марта, 09:00

Сессия 19 
22 марта, 14:00

Сессия 20 
22 марта, 19:00

Плей-офф 

В полуфинале-1 команда, занявшая на групповом этапе 1-е место (т. е. команда Швеции), встречается с командой-победителем четвертьфинала, у которой место по результатам группового этапа самое низкое (т. е. командой Японии, у которой 6-е место); в полуфинале-2 команда, занявшая на групповом этапе 2-е место (т. е. команда Республики Корея), встречается с другой из команд-победителей четвертьфиналов (т. е. командой Швейцарии).

Четвертьфиналы 
23 марта, 09:00

Полуфинал 2 
23 марта, 14:00

Полуфинал 1 
23 марта, 19:00

Матч за 3-е место 
24 марта, 10:00

Финал 
24 марта, 16:00

Итоговая классификация

Награды 

 Команда всех звёзд (All-Stars team)

Команда определяется по результатам точности бросков (в процентах) игроков на каждой позиции в матчах кругового этапа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт чемпионата на сайте WCF
 Чемпионат мира 2019 на сайте результатов и статистики WCF
 Видео:
 плейлист «LGT World Women’s Curling Championship 2019 — FULL GAMES.» в YouTube
  (сюжет датского телевидения о чемпионате мира среди женщин 2019, проходившем в датском Силькеборге; одним из волонтёров на чемпионате была участвующая в видеосюжете Ибен Ларсен, скип женской сборной Дании на )

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2019

2019
Международные соревнования по кёрлингу в Дании

Спорт в Дании в 2019 году
2019 год в кёрлинге
Март 2019 года